Lave Brock henviser til:

 Lave Eskesen Brock (til Estrup og Bregenholm, død 1503) - dansk adelsmand
 Lave Nielsen Brock (til Vemmetofte, død 1565) - dansk adelsmand